In 1928/29 werd het negende Rijnvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond.

VfL Borussia München-Gladbach werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. Als vicekampioen was ook SpVgg Sülz geplaatst. De club werd meteen uitgeschakeld door SV Kurhessen 1893 Kassel. Door de invoering van de Middenrijnse competitie waren er dit jaar acht kampioenen, die verdeeld werden over twee reeksen van vier. Gladbach werd tweede achter Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 en plaatste zich voor de finalegroep waar ze laatste werden. 

SV Oderkirchen 07 fuseerde met Sportfreunde Mülfort tot SpVgg 05/07 Odenkirchen.

1. Bezirksklasse

Groep I

Groep II

Finale
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Rijnvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1928/29